Harold Bolingbroke Mudie (1880-1916), espérantiste britannique ;
Hugo Mudie (1981-), chanteur et parolier canadien ;
Jackie Mudie (1930-1992), joueur de football écossais ;
Leonard Mudie (1882-1965), acteur anglais.